Фиксација је у првобитном значењу застој либида на једној од прегениталних фаза развоја, односно снажна и присилна везаност либида за раније видове задовољења сексуалног нагона. Настаје услед прекомереног задовољења или интензивне фрустрације у неком од раних стадијума либида, што касније омета зрелије облике задовољења нагона. Фиксација на неком стадијуму развоја не само што отежава прелазак из једног стадијума развоја у други, већ и подстиче и омогућава регресију на неку од тачака фиксације.

Литература 
 

Психологија